

Населені пункти та їхні частини

 Дзіково — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзіково — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Дзіково — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Дзіково — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Дзіково — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Дзіково — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки